Голго́фа:
 Голгофа — исторический холм на окраине Иерусалима, место казни Иисуса Христа. 
 Голгофа Гордона — древнее еврейское пещерное захоронение к северу от стен Старого города Иерусалима.
 Голгофа — холм на острове Анзер, место казни узников Соловецкого лагеря.
 Голгофа — кладбище в Нью-Йорке, США.
 Голгофа — кладбище в Лос-Анджелесе, США. 
Голгофа — тип надгробной плиты в виде глыбы, увенчанной крестом, или плиты с отверстием, в которое вставляется крест, в память о горе, на которой был распят Иисус Христос.

В культуре 
 «Голгофа» — скульптурная композиция в Дюссельдорфе.
 «Голгофа» — художественная панорама Яна Стыка, созданная в 1896 году.
 «Голгофа» — художественная панорама, существовавшая в Киеве в 1902—1934 годах.

Литература 
 «Голгофа» — автобиографический роман Октава Мирбо (1886).
 «Голгофа» — роман Леся Гомина (1934).

Кинематограф 
 «» — французский фильм 1935 года режиссёра Жюльен Дювивье.
 «Голгофа» — фильм 1966 года румынского режиссёра Мирчи Дрэгана.
«» — 12-й эпизод четвёртого сезона американского телесериала «Ангел», вышедший 12 февраля 2003 года.
 «Голгофа» — фильм 2014 года ирландского режиссёра Джона Майкла МакДонаха.

Музыка 

 «Голгофа» — оратория 1948 года швейцарского композитора Франка Мартена.
«Голгофа 5» — музыкальный альбом Юрия Морозова 1975 года в жанре психоделического рока.

См. также 
 Golgotha (значения)
 Calvary (значения)
 Кальвария (значения)
 Кальвер
 «Иди на Голгофу» — роман Александра Зиновьева (1985)